Congresso dell'Aia (1872) – congresso organizzato dall'Associazione internazionale dei lavoratori 
 Congresso dell'Aia (1948) – congresso organizzato dal Comitato internazionale dei movimenti per l'Unione europea